Klostergasse bezeichnet Straßen: 
 Klostergasse (Altenburg)
 Klostergasse (Heilbronn), siehe: Klostergasse 2 (Heilbronn)
 Klostergasse (Meißen)
Siehe auch:
Klosterstraße